Düsterbeck bezeichnet:
 Düsterbeck, Dorf in Hinterpommern in Polen; siehe Polnisch: Orzechowo (Nowogard)
 Düsterbeck (Schilde), Nebenfluss der Schilde im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Düsterbeck (Wüstung), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Wittendörp im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern